Die Gaz de France Stars 2004 waren ein WTA-Tennis-Hallenhartplatzturnier für Frauen in Hasselt. Es war als Turnier der Tier-III-Kategorie Teil der WTA Tour 2004. Das Turnier fand vom 25. September bis 3. Oktober 2004 statt.

Im Einzel gewann Jelena Dementjewa gegen Jelena Bowina mit 0:6, 6:0 und 6:4. Im Doppel gewann die Paarung Jennifer Russell / Mara Santangelo mit 6:3 und 7:5 gegen Nuria Llagostera Vives / Marta Marrero.

Qualifikation 
Die Qualifikation für die Gaz de France Stars 2004 fand vom 25. bis 27. September 2004 statt. Ausgespielt wurden vier Qualifikantenplätze für das Einzel und ein Qualifikationsplatz für das Doppel, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 2004
Tennisturnier in Hasselt (Belgien)